Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix, un album du chanteur Michael Jackson ;
 Blood on the Dance Floor, une chanson de Michael Jackson ;
 Blood on the Dance Floor, un groupe d'électro-rock américain.